Ертль () може значити:
 Ертль — комуна в Австрії (у федеральній землі Нижня Австрія).

 Ертль — прізвище німецького походження. Відомі носії:
 Ґергард Ертль (нар. 1936) — німецький учений-хімік
 Моніка Ертль (1937—1973) — болівійська революціонерка німецького походження

Див. також 
 Ертель